Partigängare kan syfta på:

 Partigängare (politiskt parti) – en hängiven anhängare av ett politiskt parti
 Partigängare (väpnade styrkor) – en militär term